Chimbay ou Chimboy ( ; karakalpak : Shımbay / Шымбай ; ) est une ville d'Ouzbékistan, chef-lieu du district de Chimboy, dans le Karakalpakstan.

Climat

Articles connexes 
 Villes d'Ouzbékistan

Notes et références

Liens externes 
 

Ville en Ouzbékistan